Brendan Moloney – calciatore irlandese
Frederick Moloney – ostacolista e velocista statunitense
Grace Moloney – calciatrice irlandese
Janel Moloney – attrice statunitense
Paddy Moloney – musicista e produttore discografico irlandese
William Moloney – velocista statunitense
Moloney – serie televisiva statunitense